EDCI ist die Abkürzung für:

 Flugplatz Klix, ICAO-Code für den Sonderlandeplatz in der Gemeinde Großdubrau, Sachsen
 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid, eine reaktive organische Verbindung aus der Gruppe der Carbodiimide
European Digital City Index https://digitalcityindex.eu/

Abkürzung